Olof (da. Oluf II, no. Olav IV Håkonsson), född i början av december 1370, död den 3 augusti 1387 på Falsterbohus, var kung av Danmark från 1376 och kung av Norge från 1380, son till Håkan Magnusson och drottning Margareta och barnbarn till kungarna Valdemar Atterdag och Magnus Eriksson. Han var också prins av Sverige och gjorde anspråk på den svenska tronen gentemot Albrekt av Mecklenburg. Olof var på sin modersida ättling till de gamla danska kungarna, stammande ända tillbaka till Gorm den gamle, och han härstammade också på modersida från Volodymyr den store av Kiev, Romanos I Lakapenos, kejsare av Bysans och Erik Segersäll av Sverige. På sin fadersida var han ättling dels till de gamla norska kungarna, stammande från Harald Hårfager, och dels den svenska Bjälboätten stammande från Birger Jarl. Via sin farmor Blanka av Namur härstammade Olof också från såväl kung Ludvig VIII av Frankrike, Karl den store som Isaac II Angelos, kejsare av Bysans.

Med Olofs död utslocknade den kungliga grenen av Bjälboätten.

Olof är ett fornnordiskt mansnamn med betydelsen 'ättling', och sällan har i svensk historia ett namn varit så passande som med Olof Håkansson, vilken trots att han var prins av Sverige, tillika kung av både Danmark och Norge, är en av de mer okända gestalterna i nordisk historia, men som just ättling har spelat en stor roll genom att ärva den norska kronan och bli vald till den danska och därigenom passivt skapa den nordiska union som hans mor utvecklade i egenskap av änkedrottning. Som person är litet känt om honom, och han dog officiellt i lunginflammation på Falsterbohus i tonåren. Modern Margareta ärvde då tronanspråken, men efter Olofs död fick man försöka upprätthålla den avsedda dynastiska personalunionen mellan de tre länderna genom att övergå till kvinnliga släktgrenar, vilket skedde genom att Margareta adopterade sin systerdotterson Erik av Pommern, som senare ersattes på tronen av sin systerson Kristofer av Bayern.

Se även Falske Olof.

Antavla

Källor 

Danmarks regenter
Bjälboätten
Olav 04
Födda 1370
Avlidna 1387
Män
Avlidna i barndomen
Personer i Danmark under 1300-talet
Personer i Norge under 1300-talet
Pretendenter till Sveriges tron